Central Park hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Central Park (rascacielos), rascacielos situado en Perth, Australia
 Central Park Towers, complejo de dos torres gemelas situado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

En Norteamérica
 Central Park, parque urbano público situado en el distrito metropolitano de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
 Central Park (Washington), lugar designado por el censo en el condado de Grays Harbor, estado estadounidense de Washington.
 Central Park (Metro de Chicago), estación del metro de Chicago.
 Central Park (Ottawa), parque del centro de Ottawa, Canadá.
 Central Park (Ciudad de México), complejo de edificios departamentales en la colonia Interlomas de la CDMX, México.

Además
 Central Park (productora), productora audiovisual argentina.